Horch (automerk), een Duits automerk 
August Horch, de oprichter van dit Duitse automerk
Horch (microfoon), een microfoonmerk